Masłowice bezeichnet Orte in Polen:
 Masłowice (Powiat Radomszczański), ein Dorf und Gemeindesitz in der Woiwodschaft Łódź
 Masłowice (Wieluń), ein Dorf der Gmina Wieluń in der Woiwodschaft Łódź
 Masłowice (Postomino) (Masselwitz), ein Dorf der Gmina Postomino in der Woiwodschaft Westpommern
 Masłowice Trzebiatkowskie (Klein Massowitz), ein Dorf in der Woiwodschaft Pommern
 Masłowice Tuchomskie (Groß Massowitz), ein Dorf in der Woiwodschaft Pommern